Натуральне число 1248
 1248 рік до нашої ери
 1248 рік нашої ери